Antoni Stadnicki (zm. 1777) – miecznik czernihowski, starosta ostrzeszowski, wyszogrodzki
 Antoni Tymoteusz Stadnicki (1774–1820) – działacz edukacyjny i sejmowy w Księstwie Warszawskim i Wolnym Mieście Krakowie
 Antoni Stadnicki (ok. 1757–1832) – starosta zatorski, prezydent Radomia w 1794 roku
 Antoni Wacław Stadnicki (1771–1836) – historyk
 Antoni Bronisław Stadnicki (1874–1906) – podróżnik, literat, dyplomata w służbie austro-węgierskiej.